Swaledale steht für

 das Tal des River Swale in Yorkshire (England)
 die im Tal des River Swale gezüchtete Schafsrasse, das Swaledale Sheep
 Swaledale (Iowa), Ort im Cerro Gordo County, Iowa, Vereinigte Staaten
 Swaledale (Käse), englischer Vollfett-Hartkäse